Firefly (canção) - canção de Christina Metaxa
 Firefly (empresa aérea) - empresa aérea da Malásia
 Firefly (foguete) - foguete dos Estados Unidos
 Firefly (telessérie) - série de televisão dos Estados Unidos